Kanske en gentleman kan syfta på:

 Kanske en gentleman (1935) – en svensk dramafilm från 1935 i regi av Tancred Ibsen och Ragnar Arvedson
 Kanske en gentleman (1950) – en svensk film från 1950, regisserad av Ragnar Frisk